Sanzenbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

Orte:
 Sanzenbach (Aalen), Einzelhof im Stadtbezirk Fachsenfeld der Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Sanzenbach (Rosengarten), Weiler der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall

Gewässer:
 Sanzenbach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers vor Rieden, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Schanzenbach